Stampa lenticolare
 Lenticolare – in meteorologia, nube a forma di lente biconvessa molto allungata, che compare sottovento a una catena montuosa investita da forte vento
 Che ha la forma di una lente
 Relativo alle lenticelle